Gilirejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gilirejo, Boyolali, by, Jawa Tengah, 
 Gilirejo, Sragen, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar